Мыс Сабин:

 Мыс Сабин — мыс на Аляске, США.
 Мыс Сабин — мыс на острове Пим, Канада.